Le centre hospitalier Jean Titeca à Schaerbeek (Bruxelles)
 La rue Louis Titeca à Woluwe-Saint-Pierre (Bruxelles)